En esta página se recoge los gobernantes de Rumania desde su creación en 1859, con la unión de los principados de Valaquia y Moldavia, hasta la época actual. El país ha pasado por tres regímenes diferentes:

  
Rumania